Список депутатів I скликання Верховної Ради СРСР, вибраних 12 грудня 1937 року (1143 депутати), а також довибраних з 24 березня 1940 року по 22 червня 1941 року (всього 387 депутатів: 201 в Раду Союзу, 186 в Раду Національностей; і 29 квітня 1945 року (ще 6 депутатів від Тувинської автономної області, з них один в Раду Союзу).

Примітки

Посилання 
 Список в Справочнике по истории Коммунистической партии и Советского Союза 1898–1991 

Списки депутатів Верховної Ради СРСР